Brunsbüttel steht für:

 Brunsbüttel, eine Stadt im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Brunsbüttel (Calberlah), ein Ortsteil der Gemeinde Calberlah, Niedersachsen